Тенестепек има више значења:

 Тенестепек (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тенестепек (Чигнаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику